Адауэска ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 52.30 км². Население — 166 человек (на 2010 год). Расстояние — 122 км до административного центра провинции.

Известные уроженцы и жители 
 Алодия и Нунила (+851 г.) — католические святые, кордовские мученицы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Población en INE 2006

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски